Matacandiles puede referirse a:

 el nombre común de la planta Hypecoum imberbe; o
 el nombre común de la planta Muscari neglectum.